Давыдо́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени Давыд.

Известные носители 
 Давыдович, Александр Викторович — глава Шкловского района.
 Давыдович (Баранова), Алеся Степановна (род. 1977) — белорусская футболистка и тренер.
 Давыдович, Андреа (род. 1997) — израильская фигуристка-одиночница.
 Давыдович, Аркадий Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; 28 июля 1915 (посмертно).
 Давыдович, Арсений — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 431; 26 ноября 1785.
 Давыдович, Михаил Григорьевич —эндокринолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор кафедры поликлинической медицины БГМУ.

См. также

Примечания